305-я стрелковая дивизия - воинское формирование РККА в Великой Отечественной войне. Насчитывала два формирования:

 305-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована летом 1941 года, летом 1942 года уничтожена под Мясным Бором.
 305-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована осенью 1942 года, действовала до конца войны.